Breiling ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Breiling (1909–1984), ehemaliges Mitglied der SPD und des Mannheimer Stadtrats
 Laura Breiling (* 1986), deutsche Illustratorin und Künstlerin